Blue Velvet peut faire référence à :
 Blue Velvet, chanson populaire américaine, écrite en 1950 et interprété par divers artistes ;
 Blue Velvet, film américain réalisé par David Lynch et sorti en 1986 ;
 Blue Velvet, pseudonyme utilisé par la chanteuse française Caroline Costa.

Homonymie de titre